Примóрск (бывш. ) — законсервированная промежуточная железнодорожная станция Октябрьской железной дороги на 122,457 км перегона Ермилово — Прибылово линии Зеленогорск — Приморск — Выборг, между станцией Ермилово и остановочным пунктом Бор.

Общие сведения 
Станция расположена в городе Приморске Выборгского района Ленинградской области. По состоянию на ноябрь 2019 года Ермилово находится на реконструкции. Боковые пути не используются, светофоры не действуют, погашены и закрещены . По состоянию на 2019 год посадочная платформа заасфальтирована поверх старой финской платформы, на которой установлены два пассажирский павильон и две информационные таблички с названием станции и расписанием пригородных поездов. На платформе также установлены четыре новые опоры  уличного освещения, расставленные на в центральной части платформы на участке в 75 м. Остальную часть платформы освещают старые светильники марки СКЗР, установленные на деревянных столбах. Пассажирское здание и  билетная касса отсутствуют. Проездные билеты приобретаются у кондуктора.

На станции останавливаются все проходящие через неё пригородные поезда. Когда на линии эксплуатировались дизель-поезда Д1, для части рейсов станция являлась конечной.

Путевое развитие 

На станции 5 путей. Один из них — тупиковый, начинается в северной горловине с западной стороны и заканчивается у пассажирской платформы. От него в форме трапеции отходит ещё один путь, вдоль которого сохранилась финская грузовая платформа (ныне не используется). Главный путь проходит вдоль единственной низкой пассажирской платформы.

В прошлом на станции было семь боковых путей, один из них был разобран в 1990-е годы, ещё два — уже в 2000-е. На месте всех разобранных путей по состоянию на 2016 год можно видеть остатки деревянных шпал. Насыпь медленно зарастает.

Ранее в комплекс станции также входили депо (ныне на территории бетонного завода) и поворотный круг для паровозов, расположенные на юго-восточной стороне.

В финские времена имелся также подъездной путь к порту, который начинался в южной горловине станции и заканчивался большим количеством ответвлений к причалам. Ныне на месте старого порта располагаются очистные сооружения и база тралового флота, а о существовании в прошлом железнодорожного сообщения с этим местом можно только догадываться. Лишь на переезде, ведущем к Железнодорожной ул. и бывшему депо можно видеть небольшое боковое уширение насыпи, да в лесу сохранился небольшой участок выемки, который превращён в свалку и по дуге выходит к перекрёстку Лесной ул. и наб. Гагарина, а далее по выемке от бывшего подъездного пути проложена дорога в сторону побережья.

Также из северной горловины станции некогда существовали подъездные пути, которые вели в сторону лесопилки и депо. По состоянию на 2016 год на насыпях от этих путей можно обнаружить деревянные шпалы. На некоторых картах подъездной путь до лесопилки до сих пор числится действующим (вместе с ещё двумя боковыми ныне разобранными путями), например, здесь .

История 
 
Станция Koivisto была открыта 1 сентября 1916 года, с составе первой очереди линии Зеленогорск — Приморск — Выборг. До 16 января 1925 года станция была тупиковой.
В довоенные времена на станции существовал каменный вокзал. Он был расположен в северном конце платформы. Был разрушен в 1942 году. После Великой Отечественной войны этот вокзал не восстанавливался, в жилом доме с севера от платформы было оборудовано небольшое помещение кассы и зал ожидания. В начале 2000-х годов этот зал ожидания вместе с кассой был закрыт, однако расписание движения поездов по-прежнему вывешивается на окне восточного подъезда этого дома.

В довоенные времена платформа станции была сложена из гранитных блоков и вымощена булыжником, остатки которого можно видеть до сих пор в том месте, где на платформу имелся выход из вокзала. Во времена СССР платформа была заасфальтирована, на ней имелось несколько остановочных павильонов, в которых пассажиры могли укрыться от непогоды в ожидании поезда. В ходе реконструкции 2004 года платформа оказалась настолько низко, что посадка в поезд стала крайне затруднительной. Поэтому была уложена новая платформа поверх старой финской и заасфальтирована заново, при этом её длина на полтора вагона электропоезда ЭР2 меньше, чем оригинальной. Часть старой платформы в северном конце по-прежнему видна.

Пассажирское движение 
По состоянию на 2020 год через станцию проходят:
 1 утренняя пара рельсовых автобусов РА2 по маршруту Выборг-Зеленогорск-Выборг
 1 дневная пара электропоездов ЭР2 под тепловозом M-62 по выходным дням в летний период по маршруту Санкт-Петербург-Советский-Санкт-Петербург
 1 вечерняя пара рельсовых автобусов РА2 по маршруту Выборг-Санкт-Петербург-Выборг (с 13 октября 2014 года — со встречным разъездом по станции Приветненское).

Планы электрификации 
В ряде СМИ обсуждалась информация о том, что для улучшения транспортной инфраструктуры нефтеналивного порта существуют планы по электрификации участка Попово-Ермилово и строительства железнодорожных ответвлений к порту от станций Ермилово и Приморск. По этим же планам должна была быть завершена полная электрификация станции Высоцк. Однако работы по осуществлению этих планов в их части, непосредственно касающейся порта Приморск, начались только 1 апреля 2016 года. Первым этапом стала реконструкция станции Ермилово.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт станции Приморск на osm.sbin.ru
 Паспорт станции Приморск на railwayz.info
 Паспорт станции Приморск на сайте РЖД.
 Паспорт станции Приморск на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Зеленогорск — Выборг.
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».
 Железная дорога на финских довоенных топографических картах 1939, 1942 гг.

Галерея 

Железнодорожные станции и платформы Выборгского района (Ленинградская область)
Приморск (Ленинградская область)
Станции Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции, открытые в 1916 году
Железнодорожные станции по алфавиту